

Osoby 
 Dáin Żelazna Stopa – fikcyjna postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Harold Zajęcza Stopa – król Anglii
 Jacek Stopa – polski szachista
 Karol Stopa – polski dziennikarz sportowy, specjalizujący się w tenisie ziemnym
 Piotr Stopa – polski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Piotr Stopa Żyżelewicz – polski perkusista
 Roman Stopa – polski językoznawca, afrykanista, folklorysta
 Wielka Stopa – wódz Siuksów z plemienia Lakotów Minneconjou
 Drewniana Stopa – Argun, jeden z bohaterów komiksów z serii Thorgal.

w biologii i medycynie 
 stopa – najbardziej obwodowa część kończyny dolnej
 stopa człowieka
 stopa sześcionogów
 stopa cukrzycowa – zespół specyficznych przypadłości, dotykających stopę
 Stopa końsko-szpotawa – wada wrodzona, polegająca na utrwalonym zgięciu podeszwowym stopy i przywiedzeniu przodostopia
 stopa madurska – zakaźna choroba skóry i tkanki podskórnej
 Stopa płasko-koślawa – schorzenie statyczne, rozwijające się na tle nieproporcjonalności wagi ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo-więzadłowego kończyn dolnych
 Stopa poprzecznie płaska statyczna – morfologiczno-czynnościowa niedomoga stopy powstającą w wyniku długotrwałego jej przeciążania
 Zespół ręka-stopa – zespół objawów spowodowanych stosowaniem niektórych chemioterapeutyków

w ekonomii 
 Całkowita stopa zwrotu – wskaźnik ekonomiczny łączący wewnętrzne i zewnętrzne podejście do analizy przedsiębiorstwa
 Efektywna stopa protekcji – stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł
 krańcowa stopa opodatkowania – Część dodatkowej jednostki dochodu, jaką trzeba zapłacić w postaci podatku
 Krańcowa stopa substytucji – stosunek wymiany, przy którym konsument skłonny jest dokonać wymiany dobra X na dobro Y i na odwrót
 Minimalna stopa zwrotu – zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy
 Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi
 Nominalna stopa procentowa – stopa według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze
 Podstawowe stopy procentowe NBP – jedno z narzędzi polityki monetarnej banku centralnego
 Realna stopa procentowa – stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym
 rzeczywista roczna stopa oprocentowania – (RRSO) stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim
 Rzeczywista stopa dyskontowa – jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiągniemy po umieszczeniu pieniędzy w banku
 stopa amortyzacji – 
 stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji
 stopa depozytowa – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym
 stopa dyskontowa – stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków
 Stopa dywidendy – iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji
 Stopa forward – stopa, której okres odsetkowy jeszcze się nie rozpoczął
 stopa interwencyjna – określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku międzybankowego polegające na sprzedaży bądź zakupie przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku
 stopa karolińska – średniowieczny standard wybijania monet
 stopa lombardowa – (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych
 stopa mennicza – ustalona liczba monet danego rodzaju wybijanych z określonej jednostki wagowo-pieniężnej 
 stopa międzybankowa – rodzaj stopy procentowej, która kształtuje się na rynku międzynarodowym
 Stopa narzutu – wielkość stosowana do określenia, w jakim stopniu cena danego produktu przewyższa koszty jego produkcji oraz rozpowszechnienia
 stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym
 stopa redyskontowa (redyskonto weksli) – określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym
 Stopa redystrybucji budżetu – stosunek wydatków budżetowych do produktu krajowego brutto
 stopa referencyjna – minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku
 stopy rezerwy obowiązkowej – miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego
 stopa zwrotu – stosunek wysokości zysku do obrotu
 stopa zysku – stosunek wysokości zysku do obrotu
 Stopa życiowa (Produkt krajowy brutto) – jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych
 wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę

jednostki długości 
 stopa – dawna jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej
 stopa angielska – angielska jednostka długości odpowiadająca 0,3048 m
 stopa polska – dawna, polska jednostka długości

w technice 
 stopa błędów – wskaźnik, który określa prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania bitu informacji w strumieniu przesyłanej informacji
 stopa fundamentowa – element fundamentu
 stopa korbowodu – część korbowodu
 stopa zęba – element czynny przekładni zębatej oraz element innych mechanizmów takich jak sprzęgło zębate, połączenia wielowpustowe, pompa zębata i innych.

w górnictwie 
 stopa stojaka – 
 stopa szybowa – posadowienie obudowy szybu

pozostałe 
 Czarne Stopy – plemię Indian północnoamerykańskich
 Czarne Stopy – niewielki szczep w grupie plemiennej Siuksów 
 Moja lewa stopa – film dramatyczny z 1989 roku w reżyserii Jima Sheridana
 podwójna stopa (tzw. twin) – składa się z dwóch niezależnych pedałów sprzęgniętych z dwoma niezależnymi bijakami
 stopa rytmiczna – najmniejsza jednostka miary wierszowej
 stopa akatalektyczna – w wierszu jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna
 stopa jońska – w greckiej i łacińskiej metryce iloczasowej sześciomorowa stopa metryczna składająca się z czterech sylab: dwóch długich i dwóch krótkich
 stopa katalektyczna – w wierszu iloczasowym zjawisko skrócenia stopy kończącej wers lub człon wersowy o jedną lub dwie sylaby stanowiące część lub całość tezy
 stopa lodowca – spągowa (dolna) część lodowca zawierająca zazwyczaj materiał morenowy pochodzący z niszczonego przez lodowiec podłoża
 stopa – mechanizm umożliwiający grę na bębnie basowym i hi-hacie
 Wielka Stopa – mityczne zwierzę żyjące w Górach Skalistych

Zobacz też 
 technika stopa-w-drzwi – nazwa techniki manipulacji w psychologii społecznej
 Stopa słonia